Pijl (meetkunde), de grootste afstand tussen een cirkel en een koorde
Pijl (wapen), onderdeel van pijl-en-boog
Pijl (sterrenbeeld), sterrenbeeld
Pijl (symbool), meest voorkomende betekenis

Verder kan het ook verwijzen naar:
De pijl (bouwwerk), monument op Expo 58
De Pijl (locomotief), een van de drie Belgische locomotieven die het eerst werd ingeschakeld op het Europese vasteland
en in samenstelling
Kees Pijl, Nederlands oud-voetballer
Waalse Pijl, Belgische wielerklassieker in Wallonië
Brabantse Pijl, wielerwedstrijd Belgisch Brabant
Vuurpijl, soort vuurwerk